Куксулха има више значења:

 Куксулха (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куксулха (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Куксулха (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику